Die Aircel Chennai Open 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 5. bis 11. Januar 2009 in Chennai stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Doha die Qatar ExxonMobil Open sowie in Brisbane das Brisbane International gespielt, die genau wie die Aircel Chennai Open zur Kategorie ATP World Tour 250 zählten.

Der an Position drei gesetzte Kroate Marin Čilić konnte in diesem Jahr seinen ersten Triumph in Chennai feiern. Er gab bis zum Finale nur einen einzigen Satz ab und gewann dort gegen den mit einer Wildcard gestarteten Inder Somdev Devvarman in zwei Sätzen mit 6:4, 7:63. Damit gewann Čilić seinen insgesamt zweiten Titel auf der ATP-Ebene. Im Doppel gewannen im Vorjahr Sanchai und Sonchat Ratiwatana, die dieses Jahr nicht erneut zum Turnier antraten. Im Finale setzte sich das US-amerikanische Duo Eric Butorac und Rajeev Ram gegen das Schweizer Doppel Jean-Claude Scherrer und Stan Wawrinka mit 6:3, 6:4 durch.

Das Teilnehmerfeld des Einzelbewerbs bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 398.250 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 450.000 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 3. bis 5. Januar 2009 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 25 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 24 kB)
 Turnierdraw der Einzel-Qualifikation

ATP World Tour 2009
Tennisturnier in Chennai